Ружићи могу бити:

 Ружићи (Груде), насељено место у општини Груде, Западнохерцеговачки кантон, Федерација БиХ, БиХ;
 Ружићи (Пореч), насељено место у граду Поречу, Истарска жупанија, Република Хрватска;
 Ружићи (Света Недеља), насељено место у општини Света Недеља, Истарска жупанија, Република Хрватска;
 Ружићи (Матуљи), насељено место у општини Матуљи, Приморско-горанска жупанија, Република Хрватска;